Турейка — топоним:

Россия 
 Турейка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Турейка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Турейка — река в Брянской области, приток Усы.
 Турейка — река в Кировской области, приток Мамокши.
 Турейка — река в Московской области, приток Березинки.
 Турейка — река в Псковской области, приток Ситни.